Basanit steht für:

 ein dem Basalt und Tephrit eng verwandtes Gestein mit sehr großen Gehalten an Foiden und Olivin, siehe Basanit (Gestein)
 eine feinkörnige, schwarze Varietät von Jaspis

Siehe auch:
 Bassanit